Die Touro University Berlin gGmbH ist eine seit 2006 staatlich anerkannte und seit 9. November 2012 eine durch den Wissenschaftsrat in Deutschland akkreditierte private Hochschule mit Sitz in Berlin. Unterrichtssprache ist Englisch. Sie ist selbständiger Teil des jüdisch-amerikanischen Touro-Hochschulnetzwerks.

Geschichte 
Im Oktober 2003 hat das Touro College Berlin als Ableger der amerikanischen Hochschule auf dem Campus Am Rupenhorn seinen Lehrbetrieb aufgenommen. Seit 2006 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Im November 2012 erhielt das College die Institutionelle Akkreditierung für fünf Jahre durch den Wissenschaftsrat.

Studiengänge 
Das College bietet gleichzeitig deutsche und amerikanische Studienabschlüsse.
Es werden folgenden deutschen akademischen Grade verliehen:

 Bachelor of Science für den Studiengang Management
 Bachelor of Arts für den Studiengang Psychologie
 Master of Arts in Holocaust Communication and Tolerance. Der einzige Studiengang seiner Art in Deutschland (Veranstaltungen vorwiegend in deutscher Sprache)

Die Studiengänge mit amerikanischem Abschluss sind:
 Bachelor in Science für den Studiengang Management,
 Bachelor of Arts für den Studiengang Psychology,
 Master of Arts für den Studiengang Holocaust Communication and Tolerance,
 Master of Business Administration

Siehe auch 
 Jüdisches Leben in Berlin

Weblinks

Einzelnachweise 

Hochschule in Berlin
Jüdische Organisation (Deutschland)
Gegründet 2003